American Splendor peut désigner :
 American Splendor, une série de bande dessinée créée par Harvey Pekar et publiée à ses débuts sous la forme d'un fanzine ;
 American Splendor, un film semi-biographique sur Harvey Pekar réalisé par Shari Springer Berman et Robert Pulcini, sorti en 2003.